Die Liste irischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für die Irish Chess Union oder einen Vorgängerverband (The Irish Chess Association oder Hibernia Chess Association) spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft;
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

Allgemeines 

Im Nahschach sind ein Großmeister, acht Internationale Meister und eine Internationale Meisterin der Frauen für den irischen Schachverband spielberechtigt. 

Im Fernschach haben sieben irische Spieler den Titel eines Verdienten Internationalen Meisters, drei den eines Internationalen Meisters erworben.

Die irische Einzelmeisterschaften wurde 100 mal, die irische Meisterschaft der Frauen 26 mal ausgespielt. Rekordmeister sind John O’Hanlon und Stephen Brady mit je neun Titeln, den Wettbewerb der Frauen entschieden Hilda Chater und Dorren O’Siochru mit je fünf Titeln am häufigsten für sich.

Ein irischer Spieler erreichte vor Juni 1971 eine historische Elo-Zahl über 2499.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen)
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen irischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen irischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine irische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an. 

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 27. Juni 2022.

Siehe auch 
 Liste der irischen Meister im Schach

Weblinks 

 Irische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Irische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Übersicht der irischen Meister beim irischen Schachverband (englisch)
 Geschichte der irischen Frauenmeisterschaften bei irishchesshistory.wordpress.com (englisch)
 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Irland
Irland